Le Challenge des étoiles est une série de livres-jeux composée de six volumes, parue chez Gallimard, écrite par Christopher Black.

Composition de la série 
 Planètes en péril (Planets in Peril)
 L'Invasion des androïdes (The Android Invasion)
 Terreur sur la planète (The Cosmic Funhouse)
 La Guerre des soleils (The Exploding Suns)
 Les Pirates de l'espace (Galactic Raiders)
 Soleil rouge sur les robots (The Weird Zone)
 Dimmension of Doom (non traduit)
 The Lost Planet (non traduit)
 Moons of Mystery (non traduit)
 The Haunted Planet (non traduit)

Liens externes

Notes et références 

Série de livres-jeux